Вторая лига Чехии по футболу 2010/2011 — Восемнадцатый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Дукла Прага» и «Виктория Жижков».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2010/11 на сайте livesport.cz 

2010/2011
Спорт в Чехии в 2010 году
Спорт в Чехии в 2011 году